Yambo puede referirse a:
 Yanbu, ciudad de Arabia Saudita en el emirato de Medina. 
Yambo, planta nativa de Malasia.
 Yambo, pie de métrica en poesía. 
Yambo, seudónimo de Enrico Novelli (1876-1946), escritor italiano. 
Yambo, laguna ubicada en la provincia de Cotopaxi, Ecuador. Célebre por el Caso Restrepo.